Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2007—2008 — 66-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Бейтар (Єрусалим).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Тель-Авів) взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як фіналіст Кубку Ізраїлю 2007-08.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 
 Чемпіонат Ізраїлю на rsssf 

2007—2008
Ізраїль
Ізраїль